Wychowanie w wartościach ludzkich – ang. Sathya Sai Education in Human Values, program edukacyjny
 
 WWL-TV – lokalny kanał CBS w Nowym Orleanie